Bergweiher ist der Name folgender Seen:
 Bergweiher (Großenhain), Tagebaurestsee bei Mülbitz, Stadt Großenhain, Landkreis Meißen, Sachsen
 Bergweiher (Overath), See bei Großbernsau, Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bergweiher (Roggwil), See bei Roggwil, Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern
 Bergweiher (Steinau an der Straße), See bei Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Horgener Bergweiher, Stauweiher in der Gemeinde Horgen, Bezirk Horgen, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Bergsee